Чемпионат Европы по боксу 1993 года прошёл в городе Бурса (Турция) с 6 по 12 сентября. Это был 30 чемпионат, организованный Европейской ассоциацией любительского бокса (ЕАЛБ, EABA).

Медалисты

Зачёт по медалям

Ссылки 
 Итоги 
 ЕАЛБ

Чемпионаты Европы по боксу
1993 год в боксе
Спорт в Турции в 1993 году
Сентябрь 1993 года
Международные спортивные соревнования в Бурсе
бокс
Международные соревнования по боксу в Турции
Чемпионаты Европы в Турции